Guillotin est un patronyme français notamment porté par :
 Greg Guillotin (né en 1983), humoriste et comédien français, auteur de caméras cachées ;
 Pierre Paul Guillotin (1750-1814), prêtre réfractaire breton (éponyme du « chêne à Guillotin ») ;
 Joseph-Ignace Guillotin [1738-1814), médecin et homme politique français qui fit adopter par l'Assemblée nationale, sous la Révolution française, l'instrument appelé de son nom, la « guillotine » ;
 Véronique Guillotin (née en 1962), femme politique française ;
 Simon Guillotin (1988-), joueur de kayak-polo international français.

Patronyme français